Antônio Carlos Baldi (Porto Alegre, 23 de setembro de 1930 - 31 de março de 2018) foi um economista brasileiro. Participou de programas de rádio e TV do Rio Grande do Sul como o Guerrilheiros da Notícia, na Rede Guaíba e posteriormente na Ulbra TV, e o Programa Beatriz Fagundes, na Rádio Pampa.

Ligações externas
Revista Melhor Idade - Alegre como um menino aos 75 anos (SET/2005)

Economistas do Rio Grande do Sul
Naturais de Porto Alegre